Lindomar de Moura Barbosa (Valença do Piauí, 16 de julho de 1950 – Valença do Piauí, 13 de julho de 2010) foi um político brasileiro com atuação no estado do Piauí.

Biografia
Eleito vereador em Valença do Piauí pelo antigo PFL em 1988, 1992 e 1996, transferiu seu domicílio eleitoral para o município de Lagoa do Sítio onde foi eleito prefeito pelo PTB em 2004 sendo reeleito em 2008. Faleceu vítima de um enfarte.

Ligações externas
Banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Acesso em 14 de julho de 2010.
Resultado das eleições no Piauí segundo o Tribunal Regional Eleitoral Acesso em 14 de julho de 2010.
Morre o prefeito de Lagoa do Sítio. Acesso em 14 de julho de 2010.

Naturais de Valença do Piauí